Уравнение переноса — дифференциальное уравнение в частных производных, описывающее изменение скалярной величины в пространстве и времени.

Уравнение переноса имеет вид:
 
где  — оператор дивергенции, а  — вектор плотности потока скалярной величины . Он равен произведению величины  на вектор скорости потока: . Часто предполагается, что поле скоростей соленоидально, то есть . В этом случае уравнение принимает вид:

 

В одномерной постановке имеет вид:

 

И при постоянном значении  имеет аналитическое решение:

 

где  — произвольная гладкая (дифференцируемая) функция.

См. также 
Уравнение диффузии

Механика сплошных сред
Гидродинамика
Переноса уравнение
Переноса уравнение
Явления переноса